Salomé de Bahia (23 de junho de 1945) é uma cantora brasileira que, desde 1958, canta samba e bossa nova. As canções de Salomé foram produzidas pelo francês Christophe Le Friant, também conhecido como Bob Sinclar.

Discografia 
 2002 Cabaret
 2004 Taj Mahal
 2005 Brasil
 2005 Copacabana

Cantores da Bahia